Пятьдесят злотых () может означать:
 Золотые монеты номиналом 50 злотых, выпускавшиеся Российской империей для обращения в Царстве Польском в различные периоды:
 Пятьдесят злотых 1817—1819 годов;
 Пятьдесят злотых 1819—1823 годов;
 Пятьдесят злотых 1827—1829 годов.
 Монеты в 50 злотых из различных металлов и сплавов, выпускавшиеся в Польше с 1972 года;
 Банкноты в 50 злотых, выпускавшиеся в Польше с 1794 года.